Desa Tambakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 110,53), 
 Desa Tambakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Tambakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,67), 
 Desa Tambakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 112,79), 
 Desa Tambakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,06, long 112,30), 
 Desa Tambakan (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 

Robotskapade Indonesienförgreningar